Afraturm steht für:
 Afraturm (Augsburg), ein im Jahre 1900 abgebrochener Hausturm in der Augsburger Innenstadt
 den Kirchturm von St. Ulrich und Afra in Augsburg
 die gelegentliche Falschbenennung des Königsturmes in der Augsburger Innenstadt